Yezoum peut désigner :
 les Yezoum, une population du Cameroun ;
 Lembe-Yezoum, une commune du Cameroun située dans la région du Centre et le département de la Haute-Sanaga.